San Lucas pode se referir a:

 San Lucas (Califórnia)
 San Lucas (Chiapas)
 San Lucas (Michoacán)
 San Lucas (Nicarágua)
 San Lucas Tolimán
 San Lucas Sacatepéquez

Ver também
 São Lucas (desambiguação)

Desambiguações de topônimos